Utrechts Schisma (15e eeuw), crisis rond de Utrechtse bisschoppen tussen circa 1425 en 1449
Utrechts Schisma (18e eeuw), breuk in 1723 die tot het ontstaan leidt van de Oud-Katholieke Kerk